Герб Петро́вского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Герб Петровского сельского поселения — герб муниципального образования Петровское сельское поселение Славянского района Краснодарского края.
 Герб Петровского сельского поселения — герб муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области.
 Герб сельского поселения Петровское — герб муниципального образования сельское поселение Петровское Клинского муниципального района Московской области.
 Герб сельского поселения Петровское — герб муниципального образования сельское поселение Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.